Принц Мигел де ла Паз де Авиз и Трастамара (; ), рођен 24. августа 1498 у Сарагоси, умро 19. јула 1500. Био је син португалског краља Мануела I од Португала и Изабеле од Арагона и Кастиље, кћерке Католичких краљева. Његова мајка, Изабела, умрла је на порођају, а његов отац се после тога оженио његовом тетком, Маријом од Арагона и Кастиље, и са њом имао још осморо деце.

Смрт његове мајке је Мигела претворила у принца од Астурије и Хероне, престолонаследника круна Арагона и Кастиље. Такође, будући да је био син и краља Мануела, такође је био престолонаследник Португала. Да је поживео, уједнио би целокупно Иберијско полуострво под једну круну.

Сахрањен је у Толеду, међутим данас се његови посмртни остаци налазе у Краљевској капели у Гранади заједно са посмртним остацима његове тетке, Хуане Луде и њеног мужа, Филипа Лепог, као и његових бабе и деде, Изабеле Католичке и Фернанда Католичког.

Са њим је умро и сан о трајном уједињењу Иберијског полуострва, до ког је ипак дошло у периоду од 1580. под владавином шпанског краља Филипа II и трајало је све до владавине Филипа IV.

Породично стабло 

Рођени 1498.
Умрли 1500.
Династија Трастамара
Принц од Астурије